Duvert ist der Familienname folgender Personen:

 Félix-Auguste Duvert (1795–1876), französischer Bühnenautor und Vaudevillist
 Tony Duvert (1945–2008), französischer Schriftsteller